Руенві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на південний захід від Парижа, 65 км на північ від Орлеана, 20 км на схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 163 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 434,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Руенвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Руенвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Руенвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар